Barranca kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Barranca de Upía (ort), Meta,

Mexiko 

 La Barranca (ort i Mexiko, San Luis Potosí, Xilitla), 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar